Виктор Михайлович Бурмистров: Бурмистров, Виктор Михайлович (1924—1996) — д.м.н., профессор ВМА.
 Бурмистров, Виктор Михайлович (1889—1938) — советский государственный деятель, работник органов юстиции и прокуратуры РСФСР.

Примечания